Schepper, de Schepper (De Schepper):
 André De Schepper, un football eur et entraîneur belge
 Els (Baziel Germain) de Schepper, une chanteuse
 Peggy Jane de Schepper (1971-), actrice néerlandaise. 
 Ralf Scheepers (né en 1965), chanteur allemand

Voir aussi 
 Schöpfer